Westfield Group – australijska kompania działająca w Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
 USS "Westfield" – statek rzeczny z czasów rewolucji amerykańskiej
 Westfield Sportscars – brytyjski producent samochodów

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Westfield – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Westfield – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Westfield – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Westfield – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Westfield – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Westfield – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Westfield (Leeds) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Westfield (Kirklees) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Westfield – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Westfield – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Westfield – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Westfield – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Westfield – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Hamilton
 Westfield – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Westfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Westfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Westfield – miejscowość w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Westfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Westfield – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Westfield – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Westfield – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Westfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Westfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
 Westfield – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
Gminy w USA:
 Westfield (ang. Westfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Westfield (ang. Westfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Westfield (ang. Westfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Westfield (ang. Westfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Westfield (ang. Westfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Westfield (ang. Westfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge
 Westfield (ang. Westfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Westfield (ang. Westfield Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry
 Westfield (ang. Westfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele
 Westfield (ang. Westfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
 Westfield (ang. Westfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Westfield (ang. Westfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Westfield (ang. Westfield Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Westfield (ang. Westfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
 Westfield (ang. Westfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk